

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 24 сентября

Национальные 
 Гвинея-Бисау — День независимости.

Религиозные 
  Православие
  — Память мучеников Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитриана, сына их (I век);
  — память мучеников Диодора и Дидима Сирских;
  — память мученицы Ии Персидской (362-364 годы);
  — память преподобной Феодоры Александрийской Младшей (474-491 годы);
  — память преподобного Евфросина Палестинского (IX век);
  — воспоминание перенесения мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев;
  — память священномучеников Николая Подьякова и Виктора Усова, пресвитеров (1918 год);
  — память священномученика Карпа Эльба, пресвитера (1937 год);
  — память преподобного Силуана Афонского (1938 год);
  — память священномученика Николая Широгорова, диакона (1942 год);
  — празднование Каплуновской иконы Божьей Матери (1689 год).

Именины 
 Католические: Герард, Теодор.
 Православные: Герман, Дмитрий, Димитриан, Ия, Сергей (Сергий), Силуан, Федора.

События 
См. также: :Категория:События 24 сентября

До XIX века 
 787 — открытие Второго Никейского собора.
 1706 — Северная война: Карл XII и Август Сильный подписывают Альтранштедтский мир, по которому последний отрекается от польской короны в пользу Станислава Лещинского.
 1724 — основана Парижская фондовая биржа.

XIX век 
 1801 — Картли-Кахетинское царство в начале года включённое в состав Российской империи, манифестом Александра I объявлено частью Грузинской губернии.
 1810 — Кадисские кортесы созваны и приведены к присяге.
 1812 — в ходе Войны за независимость Аргентины произошла Битва при Тукумане между войсками патриотов под командованием Мануэля Бельграно и королевскими войсками под командованием Хуана Пио де Тристана.
 1825 — произошла , победу в которой одержали повстанцы Тридцать три Ориенталес под командованием Фруктуосо Ривера и послужившая началом Аргентино-бразильской войны.
 1830 — Бельгийская революция: создано Временное правительство Бельгии.
 1838 — В устье реки Цемес началось сооружение укрепления, вокруг которого развернулось строительство города Новороссийска.
 1852 — Первый полёт на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар.
 1869 — На американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами («чёрная пятница»).
 1893 — В Петербурге, на ипподроме на Семёновском плацу (ныне Пионерская площадь), между командами «Спорт» и петербургским кружком спортсменов состоялась одна из первых в России игр в «ножной мяч» — футбол.

XX век 
 1916 — русский лётчик Константин Арцеулов впервые преднамеренно выполнил «штопор» и вывел из него самолёт.
 1922 — восстание 11 сентября 1922 года в Греции.
 1932 — В Индии неприкасаемым предоставлено право участия в выборах.
 1934 — газета «Правда» впервые назвала Сталина «Великим кормчим».
 1938 — женский экипаж Валентины Гризодубовой совершил беспосадочный полёт Москва — Дальний Восток.
 1944 — опубликован американский «План Моргентау» о послевоенном устройстве Германии — планировалось полностью свернуть промышленность Германии и превратить её в сугубо сельскохозяйственную страну.
 1948 — основание компании «Хонда Мотор».
 1953 — в Голливуде состоялась премьера первого панорамного фильма.
 1957 — Президент США Дуайт Эйзенхауэр послал в Литл-Рок 1000 десантников для охраны от расистов девяти чернокожих школьников, посещающих общую школу.
 1960 — в США на воду спущен первый атомный авианосец «Энтерпрайз».
 1964 — в «Известиях» опубликованы «Предложения по усовершенствованию русского языка». Будь они приняты, мы сегодня писали бы «доч», «жури», «заец».
 1967 — дала первый ток Братская ГЭС на Ангаре.
 1968 — государство Свазиленд принято в Организацию Объединённых Наций.
 1970 — межпланетная станция «Луна-16» доставила на Землю лунный грунт.
 1973 — Гвинея-Бисау провозгласила независимость от Португалии
 1979 — советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов запросили политическое убежище в Швейцарии.
 1990 — Верховный Совет СССР наделил Михаила Горбачёва чрезвычайными полномочиями для перехода к рыночной экономике.
 1993 — в России учреждена Комиссия по правам человека.
 1996 — открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
 1998 — в Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.

XXI век 
 2009 — в Питтсбурге начался третий саммит G-20
 2013 — землетрясение в Белуджистане (Пакистан) магнитудой 7.7, около 1000 погибших.
 2015 — давка в предместье Мекки во время хаджа, количество погибших оценивается от 760 до 2400 человек.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 24 сентября

До XIX века 
 1501 — Джироламо Кардано (ум. 1576), итальянский математик, механик, врач, философ.
 1583 — Альбрехт фон Валленштейн (убит в 1634), генералиссимус Священной Римской империи и адмирал флота (с 1628 г.), выдающийся полководец Тридцатилетней войны.
 1679 — Эухенио Херардо Лобо (ум. 1750), испанский поэт и драматург, военачальник.
 1717 — Хорас Уолпол (ум. 1797), английский писатель, основоположник жанра готического романа.
 1739 — Григорий Потёмкин-Таврический (ум. 1791), светлейший князь, российский государственный деятель, генерал-фельдмаршал.

XIX век 
 1801 — Михаил Остроградский (ум. 1862), российский математик и механик, академик Петербургской АН.
 1820 — князь Александр Дондуков-Корсаков (ум. 1893), русский военный и государственный деятель, участник Кавказских походов и Крымской войны.
 1821 — Циприан Камиль Норвид (ум. 1883), польский поэт, художник и скульптор.
 1870 — Жорж Клод (ум. 1960), французский инженер-химик и изобретатель.
 1870 — Хелмер Хансен (ум. 1956), норвежский полярный исследователь, спутник Р. Амундсена в экспедиции к Южному полюсу и Северо-западному пути.
 1877 — Георгий Дюперрон (ум. 1934), основатель российского футбола и Олимпийского движения в России.
 1878 — Шарль Фердинанд Рамю (ум. 1947), швейцарский писатель.
 1884 — Хуго Шмайссер (ум. 1953), немецкий конструктор стрелкового оружия.
 1895 — Андре Фредерик Курнан (ум. 1988), американский физиолог французского происхождения, нобелевский лауреат (1956).
 1896
 Эльза Триоле (ум. 1970), французская писательница, жена Луи Арагона, сестра Лили Брик.
 Фрэнсис Скотт Фицджеральд (ум. 1940), американский писатель («По эту сторону рая», «Великий Гэтсби» и др.).
 1898 — Хоуард Уолтер Флори (ум. 1968), австралийский фармаколог, патолог, лауреат Нобелевской премии (1945).

XX век 
 1902 — Рухолла Мусави Хомейни (ум. 1989), иранский политик, великий аятолла, лидер исламской революции 1979 г.
 1905 — Северо Очоа (ум. 1993), испанский и американский биохимик, лауреат Нобелевской премии (1959).
 1911 — Константин Черненко (ум. 1985), советский партийный и государственный деятель, в 1984—1985 гг. Генеральный секретарь ЦК КПСС.
 1919 — Константин Воробьёв (ум. 1975), русский советский писатель.
  — Нина Бочарова (ум. 2020), советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка (1952).
  — Джон Янг (ум. 2018), американский астронавт, побывавший на Луне.
 
 Джон Браннер (ум. 1995), английский писатель-фантаст.
 Манфред Вёрнер (ум. 1994), немецкий государственный деятель, генсек НАТО (1988—1994), министр обороны ФРГ (1982—1988).
 1935
 Герард Васильев, певец и актёр, солист Московского театра оперетты, народный артист РСФСР.
 Альфред Рубикс, советский и латвийский политик, депутат Европарламента (2009—2014).
 1936 — Джим Хенсон (ум. 1990), американский кукольник, актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, создатель «Маппет-шоу».
 
 Линда Маккартни (ум. 1998), супруга британского музыканта Пола Маккартни.
 Игорь Ясулович, советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист РФ.
 1945 — Лариса Рубальская, советская и российская поэтесса, автор текстов песен.
 1946 — Наталья Аринбасарова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
  — Мария Литошенко, советская гандболистка, олимпийская чемпионка (1976).
  — Алексей Романов, советский и российский рок-музыкант, участник групп «Машина времени», «Воскресение» и др.
  — Марко Тарделли, итальянский футболист, чемпион мира (1982).
  — Александр Баширов, советский и российский актёр кино, телевидения и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
  — Сергей Летов, российский музыкант, саксофонист, старший брат Егора Летова.
  — Брэд Бёрд, американский кинорежиссёр, сценарист, мультипликатор, обладатель двух «Оскаров».
 
 Ниа Вардалос, американо-канадская актриса, сценаристка, режиссёр и продюсер греческого происхождения.
 Алли Маккойст, шотландский футболист и тренер.
  — Меган Уорд, американская актриса.
  — Джеки Сэндлер, американская актриса и фотомодель.
  — Виктория Пендлтон, британская велогонщица, двукратная олимпийская чемпионка.
  — Анастасия Цветаева, российская актриса, режиссёр, продюсер, дизайнер и журналист.
  — Пол Хэмм, американский гимнаст, олимпийский чемпион (2004).
  — Джессика Лукас, канадская актриса.
  — Александра Бортич, российская киноактриса.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 24 сентября

До XIX века 
 366 — Либерий (р. ?), 36-й папа римский (352—366).
 768 — Пипин III Короткий (р. 714), франкский король, основатель династии Каролингов.
 1541 — Парацельс (р. 1493), алхимик, врач и оккультист.
 1612 — Галактион Вологодский, преподобный Русской православной церкви.
 1732 — Император Сатохито (р. 1654), 112-й правитель в истории Японии (1663—1687).
 1735 — Петр Брандль (р. 1668), чешский живописец.

XIX век 
 1802 — Александр Радищев (р. 1749), русский писатель.
 1812 — Пётр Багратион (р. 1765), российский генерал от инфантерии, князь, герой Отечественной войны 1812 года.
 1834 — Педру I (р. 1798), император Бразильской Империи.
 1856  —  (р. 1775), немецкий критик, редактор, либреттист
 1889 — Дэниел Харви Хилл (р. 1821), генерал армии Конфедерации в годы Гражданской войны в США.

XX век 
 1904
 Михаил Загоскин (р. 1830), русский прозаик и журналист.
 Нильс Рюберг Финзен (р. 1860), фарерско-датский физиотерапевт, основатель светолечения, нобелевский лауреат (1903).
 1915 — Пётр Дурново (р. 1845), российский государственный деятель, министр внутренних дел (1905—1906).
 1920
 Карл Петер Фаберже (р. 1846), российский ювелир.
 Инесса Арманд (р. 1874), деятельница российского революционного движения, соратница В. И. Ленина.
 1945 — Ханс Гейгер (р. 1882), немецкий физик, изобретатель счётчика уровня радиации.
 1950 — Виктория Гессен-Дармштадтская (р. 1863), внучка британской королевы Виктории, сестра российской императрицы Александры Фёдоровны.
 1953 — Люсьен Леви-Дюрмэ (р. 1865), французский художник.
 1972 — Адриан Фоккер (р. 1887), голландский физик.
 1973 — Николай Жуков (р. 1908), живописец, график, плакатист, народный художник СССР.
 1977 — Мирзо Турсун-Заде (р. 1911), таджикский советский писатель.
 1982 — Никита Подгорный (р. 1931), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 1983 — Сергей Левицкий (р. 1908), философ, писатель и литературовед.
 1984 — Анатолий Новиков (р. 1896), композитор, хоровой дирижёр и педагог, народный артист СССР.
 1988 — Константин Рудницкий (р. 1920), советский театральный критик, историк театра.
 1991 — Доктор Сьюз (наст. имя Теодор Зойс Гайзель; р. 1904), американский детский писатель и мультипликатор.
 1993 — Бруно Понтекорво (р. 1913), итальянский, советский и российский физик-ядерщик, академик АН СССР и РАН.
 1994 — Марк Прудкин (р. 1898), актёр театра и кино, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
 1996
 Павел Судоплатов (р. 1907), один из руководителей советских органов разведки, организатор диверсионной работы.
 Марк Франкель (р. 1962), английский актёр.
 1998 — Генрих Альтшуллер (псевдоним Генрих Альтов; р. 1926), российский писатель-фантаст и изобретатель.

XXI век 
 2002 — Борис Рычков (р. 1937), советский и российский композитор, джазовый пианист.
 2004 — Франсуаза Саган (р. 1935), французская писательница.
 2005 — Юрий Моисеев (р. 1940), советский хоккеист и хоккейный тренер.
 2010 — Геннадий Янаев (р. 1937), вице-президент СССР, председатель ГКЧП.
 2020 — Вячеслав Войнаровский (р. 1946), советский и российский оперный певец, актёр театра, кино и эстрады, народный артист Российской Федерации.

Приметы 
 Федора Замочи Хвосты.
 «Осенние Федоры подол подтыкают (от грязи), а зимние Федоры (30 декабря/12 января) платком рыло закрывают (от холода)».
 Осеннее равноденствие. «В Федору лето кончается, осень начинается».
 «Не всякое лето до Федоры дотянет».
 «Две Федоры в году — осенняя и зимняя, одна — с грязью, а другая — со стужей».
 «На Федорины вечёрки — третья встреча осени». Начинались дожди, слякоть — «разнепогодилось».
 На Федору лето кончается, осень начинается.

См. также

Примечания